Ricercato – condizione di chi è cercato dagli organi di giustizia
 Ricercato – album di Junior Cally del 2019